Langlands peut renvoyer à :
 Robert Langlands (1936-), mathématicien canadien ;
 Programme de Langlands, programme de recherches en mathématiques ;
 Graeme Langlands (1941-2018), joueur de rugby et entraîneur australien ;

Homonymie de patronyme